Segue abaixo uma lista dos episódios da série animada da Disney Channel, As Aventuras de Brandy & SR.Bigodes.

1ª Temporada: 2004

2ª Temporada: 2005 - 2006 

{| class="wikitable" style="width:100%; margin:auto; background:#FFFFFF;"
|-
! style="background-color: #00FFFF; color:#000; text-align: center;"|#
!! style="background-color: #00FFFF; color:#000; text-align: center;"|Título

Brandy & Mr. Whiskers